Nicolas Leroux  peut désigner :

 Nicolas Leroux, un homme politique du  ;
 Nicolas Le Roux (1976-), un joueur et entraîneur de rugby français.